Il singolare dell'Adidas International 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–1 Magnus Norman.

Teste di serie

  Magnus Norman (finale)
  Lleyton Hewitt (campione)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Cédric Pioline (primo turno)

 Arnaud Clément (secondo turno) 
 Sébastien Grosjean (semifinali) 
 Tommy Haas (secondo turno) 
 Younes El Aynaoui (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adidas International 2001
ATP Tour 2001